Pourr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre André Pourret
 Pierre André Pourret de Figeac

Robotskapade auktorsförkortningar